Svizzera
 Oratorio della Madonna di Caravaggio di Castel San Pietro
 Oratorio della Madonna di Caravaggio di Stabio